Конкурс песни Евровидение 1967 — 12-й конкурс песни «Евровидение». Он прошёл 8 апреля 1967 года в городе Вена (Австрия), в бальном зале дворца Хофбург. Победу впервые одержала песня, представляющая Великобританию — «Puppet on a String» («Марионетка») в исполнении Сэнди Шоу.

Место проведения 

Вена () — федеральная столица Австрии, расположена в восточной части страны, культурный, экономический и политический центр.

Местом проведения конкурса песни стал дворец Хофбург — в прошлом, зимняя резиденция австрийских Габсбургов и основное местопребывание императорского двора в Вене. Ныне некоторые из помещений дворца используются как официальная резиденция президента Австрии. В зале, где проходили съёмки, за сценой стояли три зеркала, которые вращались во время номеров участников конкурса.

Формат 
Система оценок песен была вновь такой же, как в 50-х годах — у каждого жюри было по 10 баллов, которые они должны были распределить между понравившимися песнями. Нововведением было правило, гласящее, что половина членов жюри от каждой страны должна быть моложе 30 лет.

Конкурс вновь транслировался не только в странах, членах ЕВС, но и для членов Интервидения. В начале конкурса ведущая Эрика Вааль поприветствовала зрителей, в том числе и на русском языке.

Этот конкурс был последним, снятым в чёрно-белом формате. Все конкурсы, начиная с последующего, были сняты в цвете.

Участвующие страны 

Количество стран-участниц сократилось до 17 после того, как новый глава датского вещателя Нильс Йорген Кайсер решил прекратить участие своей страны в конкурсе. Дания вернулась на Евровидение в 1978 году, после ухода Кайсера с поста.

После Милли Скотт, представлявшей Нидерланды в 1966 году, вторым темнокожим участником Евровидения стал португалец Эдуарду Нашсименту.

Хитом стала не только песня, победившая на конкурсе, но и песня от Люксембурга — «L’amour est bleu» («Любовь — синего цвета»), занявшая четвёртое место, в основном в исполнении ансамбля Поля Мориа.

Автор-победитель конкурса 1965 года Серж Генсбур написал на этот раз песню для представительницы Монако Минуш Барелли. На этот раз песня Генсбура заняла пятое место.

Вернувшиеся исполнители 
  — Рафаэль (1966)
  — Кирсти Спарбое (1965)
  — Клаудио Вилла (1962)

Дирижёры 
Все песни сопровождались оркестром. В качестве дирижёров выступили:

  Нидерланды — Дольф ван дер Линден
  Люксембург — Клод Данжан
  Австрия — Йоханнес Феринг
  Франция — Франк Пурсель
  Португалия — Арманду Тавариш Белу
  Швейцария — Ганс Мёкель
  Швеция — Матс Ольссон
  Финляндия — Осси Рунне
  Германия — Ганс Блюм
  Бельгия — Франсис Бэй
  Великобритания — Кенни Вудмэн
  Испания — Мануэль Алехандро
  Норвегия — Эйвинн Берг
  Монако — Эме Барелли
  Югославия — Марио Риявец
  Италия — Джанкарло Кьярамелло
  Ирландия — Ноэл Килехан

Результаты

Голосование

Трансляция

Ссылки 
 http://www.esctoday.com
 http://www.eurovision.tv

Примечания 

 
1967 год в музыке